Kabuto (Nerdcore) - Nerdcore Artiest
Kabuto (helm) - een samoeraihelm
Kabuto Yakushi - een personage in Naruto
Koji Kabuto - een personage uit Go Nagai
Kabuto (Pokémon) - een Pokémon
Kabuto (film) - Een film, ook bekend als  Shogun Warrior
Kamen Rider Kabuto - een Japanse tokusatsutelevisieserie
B-Fighter Kabuto - een Japanse televisieserie, vervolg op Juukou B-Fighter